Den může být:

 den – časová jednotka
 Den (faraon) – faraon, starověký egyptský král
 Den (noviny) – ukrajinské noviny
 den (denier) – míra jemnosti hedvábí u punčochového zboží

v kultuře
 Den (film) – americko-australský filmový horor z roku 2001, režie Greg Arce
 Den (komiks) – americký komiks, autor Richard Corben
 Bílý Den – román Jacka Londona

zkratky
 Digital Entertainment Network
 Dánské království (zkráceno ze slova Denmark)
 Mezinárodní letiště Denver – zkratka IATA 

příjmení
 Teije ten Den (* 1993) – nizozemský fotbalista

Externí odkazy